Dahir bezeichnet: 

 Dahir (Fudschaira), Ortschaft im Emirat Fudschaira
 Dahir (Dekret) (), Dekret des Sultans/Königs von Marokko

Dahir ist der Name von: 
 Sissa ibn Dahir, legendenhafter Brahmane und Erfinder des Schachspiels
 Raja Dahir (663–712 n. Chr.), letzter Herrscher der Brahmanen-Dynastie von Sindh
 Dahir Riyale Kahin (* 1952), ehemaliger Präsident von Somaliland

siehe auch: Tahir